

Праздники и памятные дни

Международные 
  — 
 День хакера (Червь Морриса)

Национальные 
  — День памяти предков (Осенние Деды)
 , , ,  — День мёртвых.

Религиозные 
  Католицизм
 — День всех душ, поминание умерших;
 — Память святителя Малахии, архиепископа Арманского (1148 год).

  Православие
 — память великомученика Артемия (362 год);
 — память священномученика Николая Любомудрова, пресвитера (1918 год);
 — память священномучеников Зосимы Пепенина, Иоанна Ганчева, Иоанна Речкина, Иоанна Родионова, Николая Фигурова, Леонида Никольского, Иоанна Талызина и Александра Орлова, пресвитеров, Михаила Исаева и Петра Кравца, диаконов и мученика Павла Бочарова (1937 год);
 — память праведного отрока Артемия Веркольского (1545 год).

Именины 
 Православные: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Зосима, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел, Пётр.

События

До XIX века 
 1721 — Пётр I принял титул Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого, а Россия стала империей.
 1790 — Александра Радищева, закованного в кандалы, фельдъегери увезли в Сибирь.

XIX век 
 1831 — в Санкт-Петербурге на охтинском Адмиралтействе заложен фрегат «Паллада».
 1849 — в Севастополе открыто здание Морской библиотеки, вентиляционная шахта которого — «Башня Ветров» — сохранилась до наших дней.
 1856 — американский пассажирский пароход затонул после столкновения с другим пароходом у острова Нантакет. Погибли 260 человек.
 1874 — учреждение в Кронштадте Минного офицерского класса и Минной школы для рядовых специалистов.

XX век 
 1903 — вышел первый номер английской газеты «The Daily Mirror».
 1914 — Первая мировая война: Россия объявила войну Турции.
 1917 — Декларация Бальфура. Британский министр иностранных дел лорд Бальфур известил Лайонела Ротшильда о согласии правительства Великобритании «на создание в Палестине национального очага для еврейского народа».
 1918
 Восстания в Вене и Будапеште; в этот же день Литовская Тариба отозвала приглашение к Вильгельму фон Ураху вступить на престол Литвы — Королевство Литва было упразднено.
 СНК принял постановление «О мерах для улучшения снабжения Красной Армии предметами военного снаряжения».
 1920 — в США на президентских выборах победу одержал республиканец Уоррен Г. Гардинг.
 1922 — в Берлине прошла конференция экспертов по валютам, которые анализируют положение немецкой марки.
 1927 — в Ленинграде сооружён самый большой закрытый плавательный бассейн в СССР.
 1932 — Эхтерфуль, Германия. В гористой местности разбился самолёт Junkers F.13 компании Lufthansa. Все 5 человек на борту погибли.
 1936 — «Би-би-си» начала первые телевизионные передачи с высоким разрешением из своей студии в Кристал Пэлас.
 1937 — на пяти башнях Московского Кремля впервые зажглись рубиновые звёзды.
 1938 — Венгрия аннексировала Южную Словакию.
 1939 — Верховный Совет СССР принял Закон о включении Западной Белоруссии в состав СССР с воссоединением её с Белорусской ССР (формально — на основании решения Народного Собрания Западной Белоруссии от 29 октября).
 1940 — введены персональные воинские звания для рядового и младшего начсостава РККА.
 1941 — в Ульяновске открыт Ульяновский филиал Центрального музея В. И. Ленина.
 1942
 Нацистами уничтожено гетто в Ружанах.
 Нацистами уничтожено гетто в Лысково.
 Указ Президиума ВС СССР «Об образовании Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР».
 Ежедневная газета «Старз энд страйпс» для американских военнослужащих в Европе начала печататься в Лондоне, в типографии британской газеты «Таймс».
 1943
 Депортация карачаевцев в Сибирь и республики Средней Азии.
 Начался прорыв линии Барбара.
 1944 — подписание соглашения Тито — Шубашича об образовании единого правительства Югославии.
 1946 — сильное землетрясение в северной части Чаткальского хребта повредило сотни зданий в Ташкенте и других городах.
 1947 — попытку подняться в воздух совершил самолёт с самым большим размахом крыльев (97,51 м).
 1948
 На президентских выборах в США победил демократ Гарри Трумэн.
 В США Маргарет Чейз-Смит стала первой избранной в Сенат женщиной.
 1953 — в Пакистане Конституционная ассамблея приняла решение провозгласить Исламскую Республику Пакистан.
 1955
 В Марокко упразднён Тронный совет, созданный 17 октября для возобновления франко-марокканских переговоров.
 В Израиле бывший премьер-министр Давид Бен-Гурион возвратился к активной политической деятельности и сформировал новое коалиционное правительство.
 Журнал «Биллборд» опубликовал первый список 100 лучших песен — Billboard Hot 100.
 1956
 Венгерское правительство заявило о выходе страны из Варшавского договора (заключён в 1955) и обращается к ООН и западным державам за помощью против вторжения советских войск.
 СССР использовал своё право вето для отклонения требования западных держав рассмотреть критическое положение, сложившееся в Венгрии.
 Демонстрация литовской молодёжи в Вильнюсе и Каунасе.
 1959 — хоккейный вратарь Жак Плант из «Монреаль Канадиенс» после того как шайба, брошенная игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» Энди Батгейтом, в очередной раз попала ему в лицо, покинул лёд и после наложения семи швов возвратился на площадку в маске, которую изготовил сам из стеклопластика и резины.
 1960 — в Великобритании в нашумевшем деле «леди Чаттерлей» суд присяжных постановил, что роман Дэвида Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» не является непристойным.
 1961 — после длительных переговоров новое правительство Израиля сформировал Давид Бен-Гурион.
 1962
 Президент США Кеннеди объявил о том, что СССР демонтировал свои ракеты на Кубе.
 Джулиус Ньерере избран президентом Танганьики (современная Танзания).
 Британский бизнесмен Гревилл Винн арестован в Будапеште по обвинению в шпионаже и позднее был выдан СССР.
 1963 — в Южном Вьетнаме свергнуто правительство Нго Динь Зьема. Он сам и его брат, начальник службы безопасности Нго Динь Ню убиты.
 1964 — король Сауд IV свергнут с престола Саудовской Аравии. Новым королём стал его брат Фейсал.
 1965
 Энвер Ходжа объявил об установлении союзнических отношений с КНР и разрыве своих отношений с СССР.
 В СССР на околоземную орбиту выведена космическая станция «Протон-2».
 1967 — в Ленинграде открылся новый Ланской мост через Чёрную речку.
 1970 — в Великобритании ликвидировано Министерство цен и доходов.
 1976 — на президентских выборах в США победу одержал демократ Джимми Картер.
 1978
 Начал выходить в свет «Дейли стар» — новая британская газета бульварного толка.
 В Южной Африке судья Мостерт, игнорируя требование премьер-министра Боты о сохранении секретности, сообщил итоги расследования по делу бывшего Министерства информации.
 1982
 На промежуточных выборах в Конгресс США значительного успеха добились демократы. Республиканцы сохранили лидирующие позиции в сенате.
 Национальный союз горняков Великобритании 61 процентом голосов высказался против забастовки, предлагаемой в связи с разногласиями в вопросе об оплате труда и закрытии шахт.
 1983
 На Чрезвычайном пленарном заседании Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой содержится осуждение вооружённой интервенции США против Гренады и требование безотлагательного вывода иностранных войск из этой страны.
 Правительство Южной Африки провело референдум среди белых граждан по вопросу об изменениях в конституции, которые касаются создания трёхпалатного парламента (для белых, цветных и индийцев) и выборов президента страны членами парламента. Две трети принявших участие в голосовании высказались за внесение изменений.
 1984 — Ангола согласилась уменьшить число кубинских военнослужащих в стране в том случае, если Южная Африка откажется от управления Намибией.
 1985 — в связи с введением чрезвычайного положения правительство Южной Африки наложило ограничения на сообщения о беспорядках в стране.
 1986 — американский заложник Дэвид Якобсен освобождён в Бейруте (Ливан) после вмешательства британского посланника Терри Уэйта.
 1988
 Британский премьер-министр Маргарет Тэтчер начала трёхдневный официальный визит в Польшу, в ходе которого она провела переговоры с председателем Совета министров Польши и встретилась на Гданьском кораблестроительном заводе с Лехом Валенсой.
 «Червь», запущенный студентом Робертом Моррисом, впервые обнаружен в Массачусетском технологическом институте. Вирус поразил компьютерную сеть ARPANET, выводя узлы сети из строя. Студент попал под суд, был оштрафован и 26 июля 1989 условно осуждён.
 1993 — решение о посвящении женщин в духовный сан англиканской церкви одобрено палатой лордов британского парламента.
 1994 — на севере Пакистана вспыхнуло восстание, участники которого протестовали против превращения страны в исламское государство.

XXI век 
  — действующий президент США Джордж Буш-мл. переизбран на второй срок, опередив сенатора Джона Керри.
  — 23-летний Льюис Хэмилтон впервые стал чемпионом мира по автогонкам в классе «Формула-1».
  — «Чикаго Кабс» выиграли Мировую серию Главной лиги бейсбола спустя 108 лет после предыдущей победы.

Родились

До XVIII века 
 69 до н. э. — Клеопатра (ум. 30 до н. э.), египетская царица (с 51 до н. э.).
 1470 — Эдуард V (ум. после 1483), король Англии (с 9 апреля по 25 июня 1483).
  — Жан-Батист Шарден (ум. 1779), французский живописец.

XVIII век 
 1734 — Даниэль Бун (ум. 1820), американский охотник-первопроходец.
 1739 — Август Карл Диттерс фон Диттерсдорф (ум. 1799), австрийский композитор и скрипач.
 1752 — Андрей Разумовский (ум. 1836), российский дипломат и меценат, светлейший князь.
 1755 — Мария Антуанетта (казнена в 1793), французская королева, супруга короля Людовика XVI.
 1766 — Йозеф Радецкий (ум. 1858), австрийский фельдмаршал и государственный деятель, граф.
 1783 — Александр Саблуков (ум. 1857), российский военный инженер и изобретатель, генерал-лейтенант.
 1795 — Джеймс Нокс Полк (ум. 1849), 11-й президент США (1845—1849).

XIX век 
 1806 — Генри Келлетт (ум. 1875), британский арктический мореплаватель, вице-адмирал.
 1815 — Джордж Буль (ум. 1864), английский математик, разработавший алгебру логики.
 1835 — Дмитрий Минаев (ум. 1889), русский поэт-сатирик, журналист, переводчик, критик.
 1843 — Марк Антокольский (ум. 1902), российский скульптор, академик Императорской АХ.
 1847 — Жорж Сорель (ум. 1922), французский социальный философ, публицист, политик.
 1857 — Жозеф Бабинский (ум. 1932), французский врач-невропатолог, академик.
 1858 — Яков Абрамов (ум. 1906), русский публицист, журналист, литературный критик.
 1861
 Морис Блондель (ум. 1949), французский религиозный философ.
 князь Георгий Львов (ум. 1935), российский политик, глава кабинета министров Временного правительства.
 1862 — Майронис (настоящее имя Йонас Мачюлис; ум. 1932), литовский поэт и католический священник.
 1865 — Уоррен Гамалиел Гардинг (ум. 1923), 29-й президент США (1921—1923).
 1868 — Ёкояма Тайкан (наст. имя Сакаи Хидэмаро; ум. 1958), японский художник.
 1871 — Адриан Непенин (убит в 1917), русский военно-морской деятель, командующий Балтийским флотом (1916—1917).
 1874 — Рудольф Брейтшейд (погиб в 1944), один из лидеров германской социал-демократии.
 1878 — Дмитрий Зеленин (ум. 1954), советский фольклорист и этнограф.
 1884 — Михаил Шулейкин (ум. 1939), русский советский учёный в области радиотехники, академик АН СССР.
 1886 — Евгений Косминский (ум. 1959), советский историк-медиевист, академик АН СССР.
 1893
 Елена Булгакова (ум. 1970), третья жена писателя М. А. Булгакова, хранительница его литературного наследия.
 Виктор Синайский (ум. 1968), советский скульптор и педагог.
 1894 — Георгий Гурвич (ум. 1965), российский правовед и французский социолог-позитивист.
 1898 — Александр Покровский (ум. 1979), советский военачальник, генерал-полковник.

XX век 
 1901 — Дмитрий Лелюшенко (ум. 1987), генерал армии, дважды Герой Советского Союза, герой ЧССР.
 1902
 Дьюла Ийеш (ум. 1983), венгерский поэт, писатель, переводчик, общественный деятель.
 Сергей Лебедев (ум. 1974), создатель первых советских ЭВМ серии БЭСМ, академик АН СССР.
 Михаил Яншин (ум. 1976), актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист СССР.
 1905 — Колин Кларк (ум. 1989), британский экономист и статистик.
 1906
 Даниил Андреев (ум. 1959), русский писатель, автор религиозно-философского учения «Роза Мира».
 Лукино Висконти (ум. 1976), итальянский режиссёр театра, оперы и кино.
 1911 — Одиссеас Элитис (ум. 1996), греческий поэт, лауреат Нобелевской премии (1979).
 1913 — Берт Ланкастер (ум. 1994), американский актёр и политик, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и др.
 1917 — Дарвард Ноулз (ум. 2018), багамский яхтсмен, олимпийский чемпион 1964 года, участник 8 Олимпийских игр.
 1921 — Билл Мосиенко (ум. 1994), канадский хоккеист украинского происхождения.
 1923
 Анатолий Гребнев (ум. 2002), советский и российский кинодраматург.
 Иван Лазутин (ум. 2010), русский советский писатель, драматург.
 1925 — Владимир Гориккер (ум. 2021), советский и российский режиссёр театра и кино, сценарист.
 1927
 Стив Дитко (ум. 2018) — американский писатель и художник комиксов.
 Юрий Трутнев (ум. 2021), советский и российский учёный-физик, академик, доктор технических наук.
  — Рафик Тарар (ум. 2022), президент Пакистана (1998—2001).
 1931 — Жерар Барре, французский актёр, исполнитель в кино ролей д’Артаньяна и Скарамуша.
 1933 — Нина Ерёмина (ум. 2016), советская баскетболистка, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, спортивный телекомментатор.
 1934 — Кен Розуолл, австралийский теннисист, победитель 24 турниров Большого шлема в разных разрядах.
 1935 — Михаил Пляцковский (ум. 1991), советский поэт-песенник и драматург.
 1938 — Донья София Греческая и Датская, королева-консорт Испании, супруга короля Хуана Карлоса I.
 1939 — Ричард Серра, современный американский скульптор.
 1944
 Александр Метревели, советский теннисист.
 Патрис Шеро (ум. 2013), французский оперный, театральный и кинорежиссёр, актёр, сценарист.
 Кит Эмерсон (покончил с собой в 2016), британский рок-музыкант, клавишник и композитор.
 1946 — Алан Джонс, австралийский автогонщик, чемпион мира в классе «Формула-1» (1980).
 1947 — Наталья Гурзо, советская и российская актриса театра и кино, мастер дубляжа.
 1950 — Любомир Любоевич, югославский и сербский шахматист, гроссмейстер.
  — Саид Ауита, марокканский бегун, олимпийский чемпион на дистанции 5000 метров (1984).
  — Кей Ди Лэнг (Кэтрин Дон Ланг), канадская поп- и кантри-певица, автор песен.
  — Борут Пахор, словенский политик, премьер-министр страны (2008—2012), президент Словении (с 2012 года).
 
 Ирина Богушевская, советская и российская певица, поэтесса, композитор.
 Шахрух Хан, индийский киноактёр, продюсер и телеведущий.
  — Дэвид Швиммер, американский актёр, режиссёр и продюсер.
  — Владимир Воробьёв, российский хоккеист и тренер.
 
 Prodigy (наст. имя Альберт Джонсон, ум. 2017), американский рэпер, продюсер, писатель.
 София Полгар, венгерская шахматистка.
 Руслан Салей (погиб в 2011), белорусский хоккеист.
 
 Елена Захарова, российская актриса театра и кино.
 Стефан Сарразен, французский автогонщик.
  — Тьерри Омейе, французский гандболист, вратарь, двукратный олимпийский чемпион, 5-кратный чемпион мира
  — Диего Лугано, уругвайский футболист.
  — Татьяна Тотьмянина, российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006).
  — Юлия Гёргес, немецкая теннисистка, бывшая 9-я ракетка мира.
  — Стеван Йоветич, черногорский футболист, лучший бомбардир в истории национальной сборной.
  — Ханна Эберг, шведская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка.
  — Филип Гронек, чешский хоккеист.
  — Элки Чон, гонконгская певица и актриса.
  — Альфонсо Дейвис, канадский футболист.

Скончались

До XIX века 
 1327 — Хайме II (р. 1267), король Арагона (1291—1327) и король Сицилии (1285—1291).
 1664 — Спиридон Потёмкин, старообрядческий писатель, богослов и проповедник.

XIX век 
 1804 — Джордж Морланд (р. 1763), британский пейзажист и анималист.
 1813 — Дмитрий Неверовский (р. 1771), российский генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 1812 года.
 1844 — Михаил Магницкий (р. 1778), русский поэт, публицист, деятель народного просвещения.
 1846 — Эсайас Тегнер (р. 1782), шведский поэт-романтик, епископ, член Шведской академии.
 1852 — Пётр Котляревский (р. 1782), русский военный деятель, генерал от инфантерии.
 1854 — Антон Панн (р. 1794, 1796, 1797 или 1798), румынский писатель, поэт, композитор, фольклорист.
 1887 — Йенни (Женни) Линд (р. 1820), шведская оперная певица (сопрано).
 1889 — Николай Успенский (р. 1837), русский писатель.
 1895 — Жорж Дантес (р. 1812), французский офицер, убийца А. С. Пушкина.
 1897 — Рутерфорд Алькок (р. 1809), английский медик и дипломат, кавалер ордена Бани.

XX век 
 1905 — Альберт Кёлликер (р. 1817), швейцарский гистолог и эмбриолог.
 1907 — повешен Афанасий Матюшенко (р. 1879), один из руководителей восстания на броненосце «Потёмкин».
 1929 — Станислав Барцевич (р. 1858), польский скрипач, педагог и дирижёр.
 1930 — Альфред Лотар Вегенер (р. 1880), немецкий геофизик и метеоролог, создатель теории дрейфа материков.
 1933 — Александр Сибиряков (р. 1849), русский золотопромышленник, меценат, исследователь Сибири.
 1937 — Владимир Иохельсон (р. 1855), советский этнограф, исследователь народов Крайнего Севера.
 1944 — Павел Никифоров (р. 1884), советский геофизик, член-корреспондент АН СССР.
 1948 — Вера Мичурина-Самойлова (р. 1866), русская театральная актриса, педагог, мемуарист, народная артистка СССР.
 1950 — Джордж Бернард Шоу (р. 1856), ирландский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1925).
 1955 — Борис Старк (р. 1883), советский учёный-металлург, член-корреспондент АН СССР.
 1956 — Константин Державин (р. 1903), советский литературовед, театровед и переводчик.
 1958 —  (р. 1878), британский музыковед, композитор, педагог.
 1960 — Димитрис Митропулос (р. 1896), греческий дирижёр, пианист и композитор.
 1961 — Джеймс Тёрбер (р. 1894), американский художник комиксов, писатель-юморист.
 1963 — убит Нго Динь Зьем (р. 1901), президент Южного Вьетнама (1955—1963).
 1964 — Елена Ильина (настоящее имя Лия Яковлевна Прейс; р. 1901), советская писательница.
 1966
 Садао Араки (р. 1877), японский военный и политический деятель, генерал.
 Петер Дебай (р. 1884), нидерландский и американский физик и химик, лауреат Нобелевской премии (1936).
 1972 — Александр Бек (р. 1903), русский советский писатель.
 1975 — убит Пьер Паоло Пазолини (р. 1922), итальянский кинорежиссёр, поэт и писатель-прозаик.
 1979 — Валентин Гранаткин (р. 1908), советский футболист и хоккеист (вратарь), спортивный чиновник.
 1982 — Николай Минх (р. 1912), советский композитор и дирижёр.
 1986 —  (р. 1917), американский сценарист и писатель.
 1991 —  (р. 1916), американский продюсер и кинорежиссёр.
 1995 — Яков Колотыркин (р. 1910), советский и российский физико-химик, академик АН СССР и РАН.
 2000 — Ева Моррис (р. 1885), британская долгожительница, на тот момент — самый старый человек в мире.

XXI век 
 2003 — Лев Горлицкий (р. 1906), советский конструктор бронетехники.
 2004 — убит Тео ван Гог (р. 1957), нидерландский кинорежиссёр, публицист и актёр.
 2007 — Игорь Моисеев (р. 1906), хореограф, балетмейстер, народный артист СССР.
 2010 — Рудольф Баршай (р. 1924), советский, швейцарский и израильский альтист и дирижёр.
 2012 — Завен Аршакуни (р. 1932), советский и российский живописец, график и сценограф армянского происхождения.
 2016 — Олег Попов (р. 1930), советский и немецкий артист цирка, актёр, народный артист СССР.
 2019 — Мари Лафоре (наст. имя Майтена Мари Брижит Думенак; р. 1939), франко-швейцарская певица и актриса

Приметы 
Садок, Артемий.
 Садока молят об избавлении от случайной смерти.
 Артемий — защитник от грыжи да отёков внутренностей. К Артемию обращаются за помощью при «грыжной болезни».
 День Атаманов, воинских предводителей. Есть поверье, что на защиту рождённого в этот день встаёт мати зверям — волчица. И близок этот человек по духу лесу, зверям, птицам. Волчий корень — ему покорен. Волчье лыко — его улыбка. Мати зверям — волчица — его заступница.
 На Артемьев день квасят капусту.

См. также

Примечания